B194 peut faire référence à :
 Bundesstraße 194, une route fédérale allemande reliant Stralsund à Groß Plasten ;
 Benetton B194, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.